Kalinowo (gromada w powiecie ełckim)
 Kalinowo (gromada w powiecie ostrowskim)

także:
 Kalinowo-Czosnowo (gromada) (powiat wysokomazowiecki)